Варва́ра Евге́ньевна Доброво́льская (род. 3 октября 1968) — российский фольклорист, сказковед, специалист по изучению народных мифологических примет и поверий, автор более 250 работ по фольклору и традиционной культуре, кандидат филологических наук. Заведующая отделом научных исследований, учёный секретарь редакционно-экспертного совета Государственного центра русского фольклора, член Этнографической комиссии Русского географического общества, сказковед, специалист по изучению народных мифологических примет и поверий Автор работы о Бабе-яге и просветительского ролика в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова.

Биография 
Родилась в Москве. Образование получила на филологическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С первого курса принимала участие в фольклорных экспедициях университета. Защитив диплом, поступила в аспирантуру МГУ, в 1995 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Предметные реалии русской волшебной сказки».

В 2010 году награждена Министерством культуры Российской Федерации.

Просветительская деятельность 
Многократно выступала на Постнауке. Также приглашалась на Радио Маяк, Серебряный дождь и телеканал Культура.

Награды 
Благодарность министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу (Приказ №1029–вн от 17.11. 2010)

Научные работыhttps://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=312672 

 Фольклор Судогодского края // Сост. В.Е. Добровольская, И.А. Морозов, В.Г. Смолицкий. М.: ГРЦРФ, 1999. ISBN 5086132-030-6
 Добровольская В. Е. Несказочная проза о разрушении церквей // Русский фольклор. Т. XXX. Спб., 1999. С. 500—512.
 Добровольская В. Е. Герой-ребенок в русских волшебных сказках // Традиционная культура. 2002. № 4. С. 18-23.
 Добровольская В. Е. Демонологические персонажи в современном городском фольклоре (русская и еврейская традиции) // Между двумя мирами. Представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурных традициях. М., 2002. С. 181—195.
 Добровольская В. Е. Роль контекста в бытовании и функционировании фольклорного текста // Традиционная культура. 2004. № 3. С. 46-53.
 Добровольская В. Е. Прескрипции, бытующие среди кладбищенских работников // Фольклор малых социальных групп. М., 2008. С. 126—133.
 Добровольская В. Е. Баба-яга. К вопросу об исконной природе и эволюции персонажа

Примечания 

Персоналии по алфавиту